Национальная медаль в области технологий и инноваций (; до 2007 года называлась National Medal of Technology — Национальная медаль в области технологий) — американская государственная награда «за выдающийся вклад в национальное экономическое, экологическое и общественное благосостояние за счёт развития и коммерциализации технологической продукции, технологических процессов и концепций, за счёт технологических инноваций и развития национальной технологической рабочей силы».

Медаль может вручаться конкретному человеку, группе людей (не более 4 человек), компании или отделу компании. Медаль присуждается только американским гражданам и американским компаниям. Медаль присуждается президентом США по рекомендации специального комитета и Секретаря Министерства торговли и является высшей американской наградой за вклад в технологический прогресс. За 1985—2008 годы медаль получили 161 человек и 26 компаний и отделов, то есть выдаётся в среднем около 8 медалей в год.

История 
Национальная медаль в области технологий была учреждена в 1980 году Законом о технологической инновации Стивенсона-Уайдлера (Stevenson-Wydler Technology Innovation Act). Законопроект поддержали обе партии; он был направлен на поддержку технологической инновации и на повышение технологической конкурентоспособности США на мировой арене. Медаль впервые была присуждена в 1985 году, президент Рональд Рейган наградил ей 12 человек и одну компанию. Среди первых лауреатов были исследовательский центр Bell Labs и основатели Apple Стив Джобс и Стивен Возняк. С тех пор медаль присуждается ежегодно. С 1991 года медаль поддерживается совместно фондом The National Science & Technology Medals Foundation (Национальный фонд по медалям в области науки и технологий). 9 августа 2007 года президент Джордж Буш подписал закон America COMPETES (Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, and Science), который, среди прочего, переименовал награду в «Национальную медаль в области технологий и инноваций».

Вид медали 
Вид медали был разработан скульптором и дизайнером медалей Мико Кауфманом () из города Тьюксбери, штат Массачусетс, и был выбран из нескольких предложенных работ в 1984 году. Медаль бронзовая, круглая, диаметром в 3 дюйма (7,62 см). На лицевой стороне изображён «технолог-волшебник», на ладонь которого падает луч света и отражается от неё, что символизирует «вход» и «выход» технологии и инновационного процесса. Вокруг — надпись «NATIONAL MEDAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATION» (до 2007 года — «NATIONAL MEDAL OF TECHNOLOGY»). На обратной стороне медали изображён американский орёл, вокруг — слова «AWARDED BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA TO», за которыми следует имя лауреата.

Процесс награждения 
Министерство торговли США ежегодно принимает номинации на медаль. Номинация должна содержать рекомендации не менее шести человек, лично знакомых с достижениями кандидата. Для отбора финалистов существует специальный комитет — National Medal of Technology and Innovation Evaluation Committee, — члены которого назначаются президентом на 3 года. Финалисты должны также пройти проверку ФБР на предмет безопасности. Наконец, Секретарь Министерства торговли рекомендует президенту тех финалистов, которые достойны медали. Церемония награждения происходит в Белом доме.

Лауреаты

См. также 
 Национальная научная медаль США
 Национальная медаль США в области искусств
 Государственная премия Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Национальной медали США в области технологий и инноваций
 The National Medal of Technology and Innovation Recipients — список лауреатов
 National Science & Technology Medals Foundation — Национальный фонд США по медалям в области науки и технологий

Научные награды
Медали США